Косюра — украинская фамилия:

 Косюра, Владимир Терентьевич (род. 1938) — советский и украинский учёный-винодел, профессор.
Косюра, Пётр Сергеевич — русский инженер и архитектор, работал в Петербурге.